Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1989 года прошёл 3—5 февраля в Гомеле в легкоатлетическом манеже «Динамо». Соревнования впервые в истории прошли в этом белорусском городе. На протяжении 3 дней были разыграны 23 комплекта медалей.

Послеолимпийский чемпионат страны проигнорировало большое количество членов сборной СССР: многие предпочли выступить на коммерческих стартах либо вовсе пропустить зимний сезон. Так, в женском толкании ядра в сектор вышли всего три участницы.

Лучший результат на турнире показал Радион Гатауллин, в отсутствие Сергея Бубки установивший новый мировой рекорд в прыжке с шестом — 6,02 м. Ближайшего преследователя прыгун из Ташкента опередил на 32 см.

Высокий личный рекорд в прыжке в длину установила Лариса Бережная — 7,20 м, дальше в истории СССР прыгала только рекордсменка страны (7,30 м) Галина Чистякова.

Чемпионат СССР по многоборьям в помещении проводился отдельно 18—19 февраля 1989 года в Волгограде.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 18—19 февраля 1989 года в Волгограде в манеже института физической культуры. Одновременно с чемпионатом прошёл матч СССР—ГДР, где советские легкоатлеты победили в мужском и женском зачётах. Роман Терехов выиграл и чемпионат, и матч с новым рекордом страны — 6767 очков.

Мужчины

Женщины

См. также 

 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1989
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 1989
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1989

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Февраль 1989 года
Спорт в Белоруссии в 1989 году
Спортивные соревнования в Гомеле
Спортивные соревнования в Волгограде
Спорт в России в 1989 году
Чемпионаты СССР в 1989 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Белоруссии
1989 год в лёгкой атлетике
1989 год в Волгоградской области